Чемпионат мужской Высшей лиги, 3-й по значимости дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, проводился под эгидой РФБ. Регулярный чемпионат Высшей лиги 2013/2014 среди 17 команд был проведён с 13 октября 2013 года по 27 марта 2014 года. Матчи плей-офф прошли в апреле 2014 года.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона из Чемпионата Высшая лига 2012/2013 перешли рангом выше «Иркут», «Самара-СГЭУ» и «Парма» заменившие в Суперлиге 2013/2014 команды «Планета Университет», «Союз», «Спарта и К» и «Северсталь» покинувшие её по причине недостаточного экономического финансирования. Команда «Союз» (Заречный) заявилась на соревнование Высшая лига 2013/2014 года.

Покинули Высшею лигу команды Волжанин-ГЭС (Волжский) и Десна (Брянск).

Заменили их в Высшей лиге новые клубы: МБА (Москва), Строитель (Энгельс), Тегас (Динской район), ЦСК-ВВС-Красные Крылья (Самарская область), Иркут-2 (Иркутск)

Регламент 
Игры в сезоне 2013/2014 проводятся следующим образом:
 Регулярный чемпионат

Дивизион А и Дивизион Б раздельно по две спаренные игры в 2 круга (две дома, две на выезде).
 Плей-офф:
По 4 команды из каждого дивизиона

1 место Дивизиона А — 4 место Дивизиона Б;
2 место Дивизиона А — 3 место Дивизиона Б;
3 место Дивизиона А — 2 место Дивизиона Б;
4 место Дивизиона А — 1 место Дивизиона Б.

 Утешительный турнир:
Группа В — 4 команды

Команды из каждого дивизиона занявшие 5 и 6 места

Группа Г — 5 команд

Команды из каждого дивизиона занявшие 7, 8 и 9 места

Турнирная таблица

Дивизион А

Дивизион Б

Плей-офф

Финал 
Серии 1/4 финала. проводятся до 2 побед. Даты матчей: 5 апреля, 8 апреля, 9 апреля (если потребуется)

Серии 1/2 финала. проводятся до 2 побед. Даты матчей: 16 апреля, 19 апреля, 20 апреля (если потребуется)

Финал. проводятся до 2 побед. Даты матчей: 26 апреля, 29 апреля, 30 апреля (если потребуется)

3-е место

Группа В (9-12 места)

Группа Г (13-17 места)

Итоговое расположение команд

Лидеры сезона

Личные награды 
MVP сезона -

Символическая пятёрка:

См. также 
 Единая лига ВТБ 2013/2014
 Суперлига 2013/2014 (баскетбол)
 Кубок России 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе